Marulja može označavati više biljnih rodova i vrsta:

Rodovi:
 Marulja, tetrljan, Marrubium L., biljni rod iz porodice Lamiaceae
 Marulja, Acinos Mill., sinonim za Clinopodium L.
 Marulja, gorska metvica, Calamintha Mill., sinonim za Clinopodium L.

Vrste:
bijela marulja,  Marrubium incanum Desr.
crnomanjasta marulja, Clinopodium menthifolium subsp. ascendens (Jord.) Govaerts; sin. Calamintha ascendens Jord.
kruglolistna marulja, Clinopodium nepeta subsp. nepeta; sin. Calamintha nepetoides Jord.      
razgranjena marulja, Marrubium peregrinum L.
obična marulja, Marrubium vulgare L.
metvica planinska, marulja obična, Clinopodium nepeta subsp. spruneri (Boiss.) Bartolucci & F.Conti; sin. Calamintha glandulosa (Req.) Benth.
alpska marulja, planinska marulja, planinska gorska metvica, Clinopodium alpinum (L.) Kuntze
velecvjetna marulja, velecvjetna gorska metvica, Drymosiphon grandiflorus (L.) Melnikov; sin. Calamintha grandiflora (L.) Moench
abdovina, marulja, Sambucus ebulus L.